Résultats détaillés de l'édition 1983 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis.

Cette édition reste marquée par la mort du juge de ligne Dick Wertheim officiant dans un match du tableau junior entre Stefan Edberg et Patrick McEnroe. Frappé à l'aine par une balle de service du Suédois, en tombant il heurte le sol en ciment avec se tête, il décède 5 jours plus tard des suites du traumatisme crânien.

Faits marquants 
En conservant facilement son titre à l'US Open, Jimmy Connors remporte le huitième et dernier tournoi du grand chelem de sa carrière. Le Tchèque Ivan Lendl perd en quatre manches sa troisième grande finale, échouant encore en grand chelem. Seule satisfaction pour lui, sa nette victoire sur Mats Wilander en quart de finale, alors que le champion suédois venait de l'éliminer très facilement en demi-finale du tournoi de Cincinnati, avant de triompher en finale du numéro un mondial John McEnroe. Ce dernier déçoit plus encore à l'US Open avec une défaite surprise face à son compatriote Bill Scanlon en huitième de finale.
Autre sensation au troisième tour, avec la victoire de Greg Holmes (alors joueur amateur) sur l'ancien vainqueur du tournoi Guillermo Vilas.

Yannick Noah réalise un célèbre coup entre les jambes dans un tie-break face à Aaron Krickstein, qui fut intégré dans un générique télé américain, ce qui contribua à la notoriété du Français dans ce pays.

Côté féminin, l'Américaine Martina Navrátilová remporte facilement son premier US Open, ne concédant jamais plus de trois jeux par set à ses adversaires. Elle met ainsi fin à une série d'échecs douloureux dans ce tournoi. En demi-finale, elle prend notamment sa revanche sur sa partenaire de double Pam Shriver qui l'avait battue l'année précédente à la surprise générale. Chris Evert est battue en deux manches expéditives en finale, encaissant sa cinquième défaite (en cinq matchs) contre Navrátilová en 1983.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1983 de l'ATP
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1983
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en août 1983
Tennis en septembre 1983